Hazafelé, 1940-es magyar film Cserépy Arzén rendezésében
Hazafelé, 1989-es francia film Alain Resnais rendezésében
Hazafelé, 2002-es koreai film
Hazafelé, 2006-os amerikai film Reza Badiyi rendezésében
Hazafelé, Deák B. Ferenc festménye
Hazafelé, a Korál együttes dala
Hazafelé, a Kozmix együttes 1996-os kislemeze